

Arte 
 Liberazione – dipinto di Marc Chagall

Cinema 
Liberazione – film di Jacques Creusy del 1920
Liberazione (Guilty?) – film di George B. Seitz del 1930

Diritto 
 Liberazione anticipata – istituto di diritto penitenziario che prevede la concessione di uno sconto di pena per il detenuto che abbia tenuto un comportamento corretto e partecipativo
 Liberazione condizionale – pena alternativa che in diritto dell'esecuzione penale può consentire di scontare pene brevi fuori dal carcere a determinate condizioni

Letteratura 
 Liberazione – romanzo di Sándor Márai

Altro 
 Liberazione – in relazione alla guerra di liberazione italiana avvenuta durante la seconda guerra mondiale (conosciuta anche come guerra di Resistenza; si veda Resistenza italiana o caduta della Repubblica Sociale Italiana)
 Liberazione – festa nazionale che commemora l'anniversario della liberazione di una nazione da un regime di oppressione (si veda anniversario della liberazione). In Italia l'anniversario della liberazione d'Italia si celebra il 25 aprile 1945.
 Teologia della liberazione – in senso teologico e religioso, la liberazione dal male e/o dai peccati e/o dall'ignoranza.
 Psicologia della liberazione – corrente psicologica nata in America Latina
 Liberazione – quotidiano italiano del Partito della Rifondazione Comunista